Gray je lahko:
 Gray (priimek)
 Gray (enota)
 Gray, Georgia
 Gray, Haute-Saône
 Gray, Louisiana
 Gray, Maine
 Gray Army Airfield

Glej tudi 
 Grey